Miejscowości w Australii:
 Marysville – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Marysville – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Yuba
 Marysville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Marysville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Marysville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Marysville – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lewis and Clark
 Marysville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Marysville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Marysville – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
Gminy w USA:
 Marysville (ang. Marysville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Marysville (ang. Marysville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Marysville (ang. Marysville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright